Don je lahko:
 don (naziv) - španski in italijanski moški naziv s pomenom gospod
 Don - reka v Rusiji
 Don - reka na Škotskem
 Don (ime)
 Papež Don, 78. papež Rimskokatoliške cerkve